Łódź est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Łódź, dans le powiat de Gostyń ;
 du village de Łódź, dans le powiat de Poznań.

 dans la voïvodie de Łódź :
 de la ville de Łódź, chef-lieu du powiat de Łódź-est et de la voïvodie de Łódź, troisième ville du pays.